

Persone 
Giorgio Conte – Cantautore italiano, fratello minore di Paolo Conte
Giorgio Conte – Politico ed ingegnere italiano

Altro
Giorgio Conte, album discografico dell'omonimo cantautore